Szabó Rezső (1929–2018) jogász, politikus, Csemadok-főtitkár, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke
Szabó Rezső (1942–2000) magyar labdarúgó, edző

Hasonló
Szabó Rezső Antal (1883–1949) szobrászművész, Szabó Antal szobrász fia